George Hamilton (1788–1836) kanadai politikus
 George „Spike” Hamilton (1901–1957) amerikai zenész, zenekarvezető, dalszerző, George Hamilton színész apja
 George Heard Hamilton (1910–2004) amerikai művészettörténész
 George Hamilton (1917–2001) skót labdarúgó
 George Hamilton IV (1937–2014) amerikai countryénekes
 George Hamilton (1939) amerikai színész, George „Spike” Hamilton zenész fia